El término grus puede hacer referencia a:

 Grus, género de aves gruiformes de la familia de las grullas (Gruidae);
 Grus, constelación estelar, también conocida como la grulla;
 Grus, arena producida por la meteorización de rocas cristalinas (por ejemplo, granito).